The Living Daylights puede referirse a:

The Living Daylights, novela de Ian Fleming que aparece en el recopilatorio Octopussy; 
The Living Daylights, película de 1987; 
The Living Daylights (banda sonora), banda sonora de la película del mismo nombre; o
"The Living Daylights", sencillo de 1987 de A-ha.